Klinge steht für:
 Klinge, Teil von Werkzeugen und Waffen
 Klinge (Geomorphologie), Kerbtal

Klinge isteht für folgende geographischen Objekte:

Ort:
 Klinge (Wiesengrund), Gemeindeteil von Wiesengrund, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Jugenddorf Klinge, Ort in der Gemeinde Seckach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer und Täler:
 Dörteler Klinge, rechtes Nebental zum Wachbach in Dörtel, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Falsche Klinge, Waldtal des Tiefenbachs bis vor Rohracker, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg

 Klinge (Apfelbach) oder Klingebach, rechter Zufluss zum Lochbach (Tauber) in Apfelbach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klinge (Eiderbach), rechte Bachklinge zum Eiderbach (Marsbach) bei Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klinge (Eselbach), linkes Bachtal zum Eselbach (Steinbach) bei Gaggstatt, Stadtteil von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klinge (Fichtenberger Rot), linke Waldbachklinge zur Rot (Kocher) nach der Hammerschmiede oder Sägmühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klinge (Kupfer), rechtes Bachtal zur Kupfer beim Weckhof, Stadtteil Gaisbach, Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Klinge (Neckar, Deizisau), Bachtal zum Neckar nach Deizisau, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Klinge (Neckar, Wimpfen im Tal), Bachtal zum Neckar vor Wimpfen im Tal, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klinge (Neckar, Fleckinger Mühle), Bachtal zum Neckar nahe der Fleckinger Mühle, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klinge (Oder), Bach in Frankfurt (Oder)
 Klinge (Österbach), rechte Bachklinge zum Österbach (zum Deubach (Kocher)) nach Hermuthausen, Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Klinge (Schefflenz), rechtes Bachtal zur Schefflenz (Jagst) in Katzental, Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klinge (Schmidbach), rechtes Bachtal zum Schmidbach (zur Bottwar) vor Kaisersbach, Stadtteil Schmidhausen, Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klinge (Seckach), rechtes Bachtal zur Seckach (Jagst) in Roigheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Klinge ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Klinge (um 1535–1610), deutscher Jurist, Rhetoriker und Hochschullehrer, siehe Bartholomäus Cling
 Dietrich Klinge (* 1954), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Dirk Klinge (* 1966), deutscher Fußballspieler

 Günther Klinge (1910–2009), deutscher Unternehmer, Autor und Mäzen
 Heiko Klinge (* 1942), deutscher Politiker (CDU) und Medienmanager
 Jana Klinge (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Jenny Klinge (* 1975), norwegische Politikerin
 Jürgen Klinge (* 1940), deutscher Ringer
 Konrad Klinge (1483/84–1556), deutscher Theologe
 Manuel Klinge (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Marcel Klinge (* 1980), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Matti Klinge (1936–2023), finnischer Historiker
 Wilfried Klinge (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klinge Pharma, deutsches Arzneimittelunternehmen
 Klingebach, Zufluss des Reiherbachs, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Klingen (Sachsenhausen), Siedlung bei Sachsenhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Klinghe